Les gymnotes sont des poissons d'eau douce d'Amérique, disposant d'organes électriques.
 Par ordre ascendant, on trouve les taxons suivants : famille Gymnotidae, sous-ordre Gymnotoidei, ordre des Gymnotiformes.
 Deux sous-marins expérimentaux français ont été baptisés Gymnote :
 Le Gymnote (1888), premier sous-marin torpilleur opérationnel français et peut-être au monde,
 Le Gymnote (1964), un sous-marin lance-missiles.